Santarém (Portugal), stad in Portugal
 Santarém (district), district in Portugal
 Taifa Santarém, voormalig emiraat in Portugal.
 Santarém (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Santarém (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Santarém (Paraíba), oude naam van een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba